Hey You může být:
 Hey You (píseň, Madonna) – píseň americké zpěvačky Madonny
 Hey You (píseň, Pink Floyd) – píseň britské rockové skupiny Pink Floyd